Соревнования по плаванию на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года пройдут с 7 по 12 октября в парке Polideportivo Roca в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Будут разыграны 36 комплектов наград: у юношей и девушек, а также пройдут две смешанные эстафеты.

История 
Плавание является постоянным видом программы, который дебютировал на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. 

По сравнению с предыдущими играми 2014 года программа соревнований осталась прежней.

Квалификация 
Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 400 человек (200 юношей и 200 девушек).

Календарь

Медалисты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей

Медали

Результаты

Юноши

Девушки

Смешанные дисциплины

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Плавание на летних юношеских Олимпийских играх